Adiós (spanischer Gruß: Zu Gott bzw. Gott befohlen) steht für:

 Adiós (Navarra), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Navarra
 Adios (Album), ein Album der Gruppe Böhse Onkelz
 Automatic distillation of structure, einen Algorithmus der Textanalyse

ADIOS